Сборная Саара по футболу существовала с 1950 по 1956 год и представляла протекторат Саар в международных матчах. За это время сборная провела 19 игр. Ниже представлен алфавитный список всех футболистов, сыгравших хотя бы в одном матче. Всего 42 игрока.

Ссылки 
 Список игроков на сайте FootballFacts.ru

Саар